Ivo Karlović ha conquistato la prima edizione del torneo superando in finale Feliciano López con il punteggio di 7-65, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Feliciano López (finale)
  Bernard Tomić (secondo turno)
  Ivo Karlović (campione)
  Sam Querrey (secondo turno)

 Aleksandr Dolhopolov (primo turno)
 Jérémy Chardy (primo turno)
 Nicolás Almagro (quarti di finale)
 Marcel Granollers (quarti di finale)

Wild card 

  Pablo Carreño Busta (semifinale)
  Lucas Gómez (primo turno)

 Tigre Hank (primo turno)

Qualificati 

  Jared Donaldson (primo turno)
  Noah Rubin (primo turno)

 Amir Weintraub (primo turno)
 Miša Zverev (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Los Cabos Open 2016
ATP World Tour 2016